Il singolare del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sergio Roitman che ha battuto in finale Rafael Nadal 6-3, 5-7, 6-4.

Teste di serie

 Stefano Galvani (primo turno)
 Igor' Kunicyn (secondo turno)
 Noam Okun (quarti di finale)
 Assente

 Takao Suzuki (primo turno)
 Nicolas Thomann (secondo turno)
 Julien Varlet (secondo turno)
 Lovro Zovko (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 2003